I I Giochi della Francofonia si sono svolti in Marocco, nelle città di Casablanca e Rabat, dall'8 al 22 luglio 1989.

Paesi partecipanti 

 
 
 
 
 
 
 
  Comunità francofona del Belgio

Sport 
  Atletica leggera
  Calcio
  Judo
  Pallacanestro

Albo d'oro

Collegamenti esterni 
 

1989
Giochi della Francofonia
Giochi della Francofonia
Giochi della Francofonia